Рамадан Дарвиш () — египетский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Африки и Африканских игр, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Дарвиш семь раз (2009—2013, 2016 и 2018 годы) становился чемпионом Африки и четырежды (2014—2015, 2017 и 2019 годы) — серебряным призёром. Победитель (2019 год) и серебряный призёр (2011 год) Африканских игр. Бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года в Роттердаме. Чемпион Средиземноморских игр 2009, 2013 и 2018 годов.

На летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне в первой схватке Дарвиш проиграл французу Тьери Фабру и завершил выступления, заняв 17-е место.

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарвиш уступил немцу Карл-Рихарду Фраю. В утешительной серии Дарвиш победил сейшельца Доминика Дюгасса и кубинца Хосе Арментероса, но проиграл азербайджанцу Эльмару Гасымову и стал 7-м в итоговом протоколе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Египта
Чемпионы Африки по дзюдо
Чемпионы Африканских игр по дзюдо
Чемпионы Средиземноморских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года